Nelson Batenburg is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Het personage was alleen in seizoen 3 te zien, van 7 oktober 2009 t/m 16 april 2010.

Nelson Batenburg is een Zuid-Afrikaanse jongen uit de bovenbouw. Hij zei in eerste instantie weinig en was bot tegen zijn leraren en klasgenoten en haalde veel onvoldoendes. Naar eigen zeggen komt dit omdat hij de cultuur van Zuid-Afrika mist. Daarom besluit hij om op blote voeten te gaan lopen, zoals hij gewend was. De docenten vinden dit niet goed. Uiteindelijk weet Jane die ook is opgegroeid in een ander land, hem ervan te overtuigen dat het beter is te wennen aan de Nederlandse cultuur. Sindsdien wordt Nelson steeds meer geaccepteerd door zijn klasgenoten en raakt hij goed bevriend met de andere bovenbouwers.

Als Jane te horen krijgt dat ze het land uit zal worden gezet met haar familie, begint Nelson een handtekeningenactie en schrijft hij een brief aan Prins Willem-Alexander. Uiteindelijk gaat hij samen met Jane in hongerstaking, waarna ze in Nederland mag blijven.

Later in de serie lijkt Nelson helderziend te zijn. Hij valt steeds van de trap bij de ingang van het Spangalis. Hij denkt dat er nog een trede is. Alle klasgenoten vinden het bijzonder. Op een zeker moment besluit hij samen met Stan om de tegel onder trap eruit te halen en te gaan graven. Samen vinden ze een ring. In de ring staat de datum 23 juni. Steeds wanneer hij de ring vasthoudt hoort hij de stem van ene Kimberley in zijn hoofd. Hij denkt dat de ring van een Kimberley is en dat zij zijn grote liefde is. Nassim Gharbi helpt hem bij zijn onderzoek en uiteindelijk blijkt de ring van Aldert te zijn. De datum, 23 juni, was de geboortedatum van zijn overleden vrouw, die wonderbaarlijk Dunya heette. Tijdens de aardrijkskundeles realiseert hij zich dat Kimberley behalve een naam, ook een stad is in Zuid-Afrika. Niet veel later vertelt zijn vader hem dat ze daar gaan wonen. Op die manier kan Nelson de link leggen tussen de ring en zijn toekomst.

Nelson heeft gedurende een korte periode verkering met Avalanche. Iedere keer wanneer ze zoenen, ziet hij een schim. Wanneer Nelson en Avalanche het uitmaken, vertelt Nelson haar dat die persoon haar nieuwe liefde zal zijn.

B